est la formule brute de plusieurs isomères :
 biphényle, numéro CAS 
 acénaphtène, numéro CAS 
 1-éthènylnatphtalène, numéro CAS 
 2-éthènylnatphtalène, numéro CAS